Naselja u Srbiji:
 Dobrotin (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Dobrotin (Bajina Bašta, Srbija), naselje u sastavu općine Bajina Bašta

Naselja na Kosovu:
 Dobrotin (Lipljan, Kosovo), naselje u sastavu općine Lipljan
 Dobrotin (Podujevo, Kosovo), naselje u sastavu općine Podujevo